Дискография российской поп-певицы МакSим насчитывает шесть студийных альбомов, два концертных альбома, несколько десятков синглов и видеоклипов.

Дебютный альбом МакSим «Трудный возраст» был выпущен в 2006 году и разошёлся тиражом более двух миллионов копий. Пластинка заняла 19 позицию по продажам «Пурпурного легиона» за 2008 год и получила один золотой, пять платиновых и два бриллиантовых статуса в России. Второй альбом певицы «Мой рай», выпущенный в 2007 году, разошёлся также тиражом более двух миллионов копий, занял первое место по продажам «Пурпурного легиона» за 2008 год и получил семь платиновых и один бриллиантовый статус в России.

Третья пластинка «Одиночка» разошлась тиражом более 50 тысяч копий и заняла первую позицию в Топ-25 российского чарта альбомов. Альбом получил один золотой и два платиновых статуса в России. Четвёртый альбом «Другая реальность» был выпущен в 2013 году и занял 5 место в российском чарте iTunes. В 2015 году вышел пятый альбом певицы — «Хорошо». Совокупный тираж проданных альбомов певицы составляет более шести миллионов копий.

Цифровые продажи сингла «Знаешь ли ты» превышают 1,2 миллиона скачанных копий, сингл «Мой рай» так же имеет продажи свыше 1,2 миллиона скачанных копий.

Альбомы

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Синглы 

«—» песня отсутствовала в чарте

Другие песни, попавшие в чарты 

«—» песня отсутствовала в чарте

Видеоклипы

В клипах других исполнителей

Примечания 

МакSим
МакSим